Бульдо́зер — самоходная землеройная машина, представляющая собой гусеничный или колёсный трактор, тягач или другое шасси с навесным рабочим органом — криволинейным в сечении отвалом (щитом), расположенным вне базы ходовой части машины.

Служит для послойного копания, планировки и перемещения (на расстояние 10—200 метров) грунтов, полезных ископаемых, дорожно-строительных и других материалов при строительстве и ремонте дорог, гидротехнических и других инженерных сооружений. Также бульдозер применяется при разработке россыпей, на отвалах, при рекультивации, в качестве вспомогательной машины в карьерах. Кроме того, бульдозер используют также как толкач (например, при заполнении самоходных и прицепных скреперов).

Слово «бульдозер» появилось в конце XIX века и относилось к любой силе, способной сдвинуть большую массу. В 1923 году появился сам бульдозер на базе трактора путём монтажа спереди металлического щита.

Разновидности бульдозеров 
 с неповоротным отвалом, установленным перпендикулярно продольной оси базовой машины;
 с поворотным отвалом, который в горизонтальной плоскости можно устанавливать под углом в обе стороны от продольной оси машины или перпендикулярно к ней;
 универсальные с отвалом из двух шарнирно сочленённых половин, устанавливаемых в горизонтальной плоскости под различными углами к продольной оси машины или перпендикулярно к ней (путепрокладчик).

Отвалы всех типов бульдозеров оснащаются механизмами с гидравлическим, механическим (канатно-блочным) или электромеханическим приводом для подъёма—опускания, поворотов в плане, перекосов в поперечной плоскости, наклона вперёд-назад по ходу. Бульдозеры снабжаются сменным оборудованием (рыхлителями, откосниками, уширителями, открылками и другими), расширяющим область их применения и повышающим эффективность на отдельных работах.

Характеристики бульдозеров 
 длина отвала — до 5500 мм
 масса отвала — до 32 т
 размеры отвала: ширина — до 7400 мм, высота — до 3250 мм
 высота с козырьком — 2300 мм
 подъём отвала — до 1780 мм
 заглубление отвала —до  800 мм
 расстояние перемещения породы — до 200 м
 мощность двигателя — до 603 кВт
 масса — до 155 тонн

Применение бульдозеров 
 послойное срезание и копание, разравнивание, планировка, перемещение горных пород, грунта, сыпучих материалов
 снятие плодородного поверхностного слоя грунта при подготовке строительных площадок
 перемещение грунта в зону действия одноковшового экскаватора при погрузке его в транспортное средство или отвал
 разработка неглубоких каналов с транспортированием грунта в отвал
 зачистка пологих откосов
 сооружение насыпей из резервов
 планировочные работы при зачистке оснований под фундаменты зданий и сооружений и планировке площадей и трасс
 устройство и ремонт подъездных дорог, устройство въездов на насыпи и выездов из выемок
 разработка грунта на косогорах
 обратная засыпка траншей и пазух фундаментов
 разравнивание грунта в отвалах
 перемещение сыпучих материалов
 подготовительные работы для валки отдельных деревьев, срезки кустарника, корчевка пней, удаление камней, расчистка поверхностей от мусора и снега
 вскрышные работы
 использование в качестве толкачей (например, скреперов) и тягачей

Рабочие инструменты бульдозеров 
 отвал
 толкающая рама
 механизм управления
 рыхлительные зубья, откосники, уширители, открылки (дополнительное оборудование)

Литература 
 Луняшин П. Д. Бульдозеры изменяют мир (часть 1), часть 2, Бульдозеры для горного предприятия - оценка перед выбором (часть 3), (часть 4) // "Золотодобыча" № 175, 2013

Землеройно-транспортные машины
Грунт
🚛